Can Gallart (Argentona), xalet a Argentona (Maresme) 
 Can Gallart (Figaró-Montmany), xalet al nucli de Figaró (el Vallès Oriental)    
 Can Gallart Nou, casa a Santa Coloma de Farners (la Selva)  
 Can Gallart Vell, casa a Santa Coloma de Farners (la Selva)

 Can Gallart o Palau de les Heures